Фальс — топоним.

 Фальс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Фальс — коммуна во Франции, в департаменте Ло и Гаронна.